La nazionale di pallacanestro serba Under 16, è una selezione giovanile della nazionale serba di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità serba di età non superiore ai 16 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Storia
Nel periodo 1971-1991 ha partecipato alle competizioni internazionali come nazionale di Jugoslavia.
Dal 1992, in seguito alle guerre jugoslave, che hanno portato alla dissoluzione dello Stato, ha partecipato come nazionale della Confederazione di Serbia e Montenegro.

Il team giovanile serbo si forma nel 2006, con la dissoluzione della Confederazione serbo-montenegrina.
Nel 2015, subisce un'ulteriore disgregazione, in quanto, con il riconoscimento da parte della FIBA, nasce la rappresentativa kosovara, formatasi con giocatori provenienti dalla nazionale serba.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-16 

2006 -  3°
2007 -  1°
2008 - 5°
2009 -  3°
2010 - 5°
2011 - 9°

2012 -  3°
2013 -  2°
2014 - 6°
2015 - 8°
2016 - 10°

Collegamenti esterni 
 

Serbia
Under 16